Міста Зімбабве — список найбільших населених пунктів держави Зімбабве. За даними інтернет-сайтуWorld Gazeteer, у Зімбабве є 116 міст та містечок з чисельністю населення понад 150 осіб.

Список міст Зімбабве

Примітки

Посилання 
 

 
Зімбабве
Списки:Зімбабве